Dershowitz ist der Familienname folgender Personen:

 Alan M. Dershowitz (* 1938), US-amerikanischer Rechtsanwalt
 Idan Dershowitz (* 1982), israelischer Bibelwissenschaftler